Leicester City FC – de mannenvoetbalploeg uit Leicester
 Leicester City WFC – de vrouwenvoetbalploeg uit Leicester